Suworow – miasto w Rosji, w obwodzie tulskim
 Suworowo – miasto i gmina w Bułgarii w obwodzie warneńskim
 Aleksandr Suworow – rosyjski dowódca z czasów Katarzyny II
 Wiktor Suworow – pisarz, były oficer armii radzieckiej i radzieckiego wywiadu wojskowego GRU.
 Alexandru Suvorov (ur. 1987) – mołdawski piłkarz